Бодсвил има више значења:
 Бодсвил (Њу Хемпшир)
 Бодсвил (Њујорк)